Gee peut désigner :

 , une chanson des Crows sortie en . 
 Un des titres de l'album Gee du groupe coréen Girls' Generation.